Железница — название остановочных пунктов РЖД:
 Железница — платформа на участке Великие Луки — Алеща ОЖД.
 Железница — платформа Курского направления МЖД на участке Тула I — Орёл.

См. также 
 Железница